Kabinett Friedrichs steht für: 

 Kabinett Friedrichs I
 Kabinett Friedrichs II